Дубравице могу да буду: 

 Дубравице (Братунац), насеље у оопштини Братунац, Република Српска, БиХ
 Дубравице Горње, насеље у дистрикту Брчко, БиХ
 Дубравице Доње, насеље у дистрикту Брчко, БиХ
 Дубравице (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ
 Дубравице (Скрадин), градско насеље Скрадина, Хрватска